Gorrie ist der Name folgender Personen:

 Alan Gorrie (* 1946), britischer Musiker
 Donald Gorrie (1933–2012), schottischer Politiker